Лаура Зігемунд була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул через травму правого коліна.

Катержина Сінякова виграла титул, у фіналі перемігши Каролін Возняцкі з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Swedish Open, одиночний розряд
2017
2017 у шведському спорті